Гнучкість (опір матеріалів) — гнучкість стрижня (безрозмірна величина) що дорівнює відношенню довжини стрижня до мінімального радіуса інерції його поперечного перерізу. Характеризує його здатність чинити опір поздовжньому згину з врахуванням розмірів. 
 Гнучкість (виробництво) — спроможність виробничої системи без якихось істотних змін техніки, технології й організації виробництва забезпечувати перехід на нові вироби в найкоротші терміни і з мінімальними затратами трудових та матеріальних ресурсів незалежно від зміни конструктивних і технологічних характеристик виробів.
 Гнучкість (анатомія) — це абсолютний діапазон рухів у суглобі чи декількох суглобах, що досягається в динамічних чи статичних умовах під дією зусиль м'язів чи зовнішніх силових впливів. 
 Гнучкість (психологія) — властивість продуктивного мислення, що виявляється в перебудові наявних способів вирішення задачі, в зміні способу, що перестає бути ефективним, на оптимальний. 
 Гнучкість (ринок праці) — здатність швидко і адекватно реагувати на зміну цін, попиту і пропозиції робочої сили, що проявляється в зміні кількості, якості і ціни робочої сили. 

Багатозначні терміни